JIB est un sigle qui peut désigner :
 , un organisme de radiodiffusion japonais.

Jib est un nom qui peut désigner :
 jib, une pratique du snowboard freestyle consistant à glisser sur tous types de modules autre que la neige (rails, troncs d'arbre, caisse en plastique, etc.).

 Aéroport international de Djibouti

Code IATA des aéroports